Die Serie B 1935/36 war die 7. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 15. September 1935. Der letzte Spieltag war der 31. Mai 1936. Neben Erstligaabsteiger Lucchese Libertas stiegen der Novara Calcio in die Serie A 1936/37 auf. In die Serie C 1936/37 mussten AC Pistoiese, SPAL Ferrara US Foggia, AC Siena, Vigevanesi und Taranto Calcio absteigen.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 1935–36

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Serie A 1935/36

Weblinks 
 Italy 1935/36

1935
Fußballsaison 1935/36